Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel JPMorgan Chase Open) van 2003 vond plaats van 4 tot en met 10 augustus 2003 in Carson nabij de Amerikaanse stad Los Angeles. Het was de 33e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Chanda Rubin was het derde reekshoofd. Kort voor aanvang van het toernooi meldde zij zich af, wegens een peesontsteking aan haar rechterschouder.

Het eerste reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport in drie sets. Clijsters wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Los Angeles op haar naam te schrijven. Het was haar zestiende WTA-titel, de zesde van 2003. Zij won US$ 97.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd. Daar verloor zij in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kim Clijsters en Jelena Dokić hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het via een wildcard toegelaten duo Mary Pierce en Rennae Stubbs won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het ongeplaatste koppel Jelena Bovina en Els Callens in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Française Pierce had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs veertig.

De Belgische Els Callens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Los Angeles 2003
Los Angeles